Влади́мир Емелья́нович Ха́рин (1957—2013) — советский и российский зоолог, ихтиолог, , специалист по морским змеям.

Биография 
Родился 3 ноября 1957 года в г. Владивосток. В 1981 году окончил Дальневосточный государственный университет. С 1980 по 1984 годы работал в ТИНРО. В 1984 году был арестован по политическим мотивам и подвергнут принудительному лечению. С 2003 года до конца жизни — сотрудник Института биологии моря им. А. В. Жирмунского ДВО РАН. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию «Таксономия морских змей (Hydrophiidae sensu lato) мирового океана». Автор и соавтор 77 научных работ, описал 7 новых для науки видов рыб (в том числе Caprodon krasyukovae Kharin, 1983 и Himantolophus borealis Kharin, 1984) и 7 новых для науки видов змей.

Труды 
 Харин В. Е. Аннотированный каталог морских змей (Serpentes: Laticaudidae, Hydrophiidae) Мирового океана // Известия ТИНРО-Центра. 2005. Т. 140. С. 71-89.
 Харин В. Е. Биота российских вод Японского моря. Т. 7. Рептилии. Владивосток: Дальнаука, 2008. 170 с.
 Kharin V.E., Czeblukov V.P. A new revision of sea kraits of family Laticaudidae Cope, 1879 (Serpentes, Colubroidea)//Russian Journal of Herpetology. 2006. Vol. 13. P. 227—241.
 Kharin V.E., Czeblukov V.P. A revision of the sea snakes of subfamily Hydrophiinae. 1. Tribe Disteirini nov. (Serpentes: Hydrophiidae)//Russian Journal of Herpetology. 2009. Vol. 16. P. 183—202.
 Kharin V.E., Orlov N.L., Ananjeva N.B. New records and redescription of rare and little‐known elapid snake Bungarus slowinskii (Serpentes: Elapidae: Bungarinae) // Russian Journal of Herpetology. 2011. Vol. 18. No 4. P. 284‐294.
 Kharin V.E., Orlov N.L., Czeblukov V.P. Sea kraits (Laticaudidae) and sea snakes (Hydrophiidae) of Vietnam. Taxonomy and bibliography. In A.V. Adrianov and K.A. Lutaenko (eds). Biodiversity of the western part of the South China Sea. 2016. Vladivostok: Dalnauka. P. 27-110.
 Markevich A.I., Kharin V.E. A new species of prickleback Ernogrammus zhirmunskii (Acanthopterygii: Perciformes: Stichaeidae) from the Sea of Japan, Russia //Zootaxa. 2011. № 2814. P. 59‐66.

Таксоны морских змей, описанные В. Е. Хариным 
 Подсемейство Aipysurinae Kharin, 1984
 Триба Disteirini Kharin, 2009
 Род Pseudolaticauda Kharin, 1984
 Род Smithsohydrophis Kharin, 1981
 Disteira walli Kharin, 1989
 Hydrophis zweifeli (Kharin, 1985)
 Hydrophis coggeri Kharin, 1984
 Hydrophis czeblukovi Kharin, 1984
 Hydrophis mcdowelli Kharin, 1983
 Hydrophis vorisi Kharin, 1984

Виды, названные в честь В. Е. Харина 
 Azemiops kharini Orlov, Ryabov & Nguyen, 2013
 Melanostigma kharini Balushkin & Moganova 2018

Литература

Примечание 

Зоологи России
Ихтиологи России
Герпетологи России
Выпускники Дальневосточного государственного университета